Dit is een lijst van planetoïden 33801-33900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (33801) - || 1999 VF28|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (33802) - || 1999 VA203|| 8 november 1999 || CSS
|-
| (33803) - || 1999 VK210|| 12 november 1999 || LONEOS
|-
| (33804) - || 1999 WL4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (33805) - || 1999 XQ36|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (33806) - || 1999 XW39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (33807) - || 1999 XF71|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (33808) - || 1999 XD114|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (33809) - || 1999 XK152|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (33810) - || 1999 XZ156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (33811) - || 1999 XO164|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (33812) - || 1999 XS173|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (33813) - || 1999 XH177|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (33814) - || 2000 AQ15|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (33815) - || 2000 AG31|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (33816) - || 2000 AL42|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (33817) - || 2000 AF64|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (33818) - || 2000 AK97|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (33819) - || 2000 AX119|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (33820) - || 2000 AB141|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (33821) - || 2000 AF200|| 9 januari 2000 || LINEAR
|-
| (33822) - || 2000 AA231|| 4 januari 2000 || LONEOS
|-
| (33823) - || 2000 CQ1 || 3 februari 2000 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (33824) - || 2000 DG31|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (33825) - || 2000 DQ81|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (33826) - || 2000 DW82|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (33827) - || 2000 ED || 1 maart 2000 || T. Kobayashi
|-
| (33828) - || 2000 EP44|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (33829) - || 2000 EZ66|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (33830) - || 2000 EC93|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (33831) - || 2000 EA98|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (33832) - || 2000 EE135|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (33833) - || 2000 EN154|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (33834) - || 2000 ES158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (33835) - || 2000 EQ200|| 1 maart 2000 || CSS
|-
| (33836) - || 2000 FB39|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (33837) - || 2000 FQ40|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (33838) - || 2000 GU49|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (33839) - || 2000 GQ58|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (33840) - || 2000 GR63|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (33841) - || 2000 GB75|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (33842) - || 2000 GN79|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (33843) - || 2000 GP127|| 11 april 2000 || NEAT
|-
| (33844) - || 2000 GQ133|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (33845) - || 2000 GT157|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (33846) - || 2000 GO167|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (33847) - || 2000 GO182|| 3 april 2000 || Spacewatch
|-
| (33848) - || 2000 HU6 || 24 april 2000 || Spacewatch
|-
| (33849) - || 2000 HL13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (33850) - || 2000 HT26|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (33851) - || 2000 HD33|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (33852) - || 2000 HO52|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (33853) - || 2000 HB53|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (33854) - || 2000 HH53|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (33855) - || 2000 HS60|| 25 april 2000 || LONEOS
|-
| (33856) - || 2000 HD73|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (33857) - || 2000 HU74|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (33858) - || 2000 HG78|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (33859) - || 2000 HX82|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (33860) - || 2000 HZ86|| 30 april 2000 || Spacewatch
|-
| (33861) - || 2000 HO94|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (33862) - || 2000 HS99|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| | (33863) Elfriederwin || 2000 JH7|| 5 mei 2000 || E. Schwab Jr., R. M. Stoss
|-
| (33864) - || 2000 JP12|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33865) - || 2000 JX15|| 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33866) - || 2000 JN17|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33867) - || 2000 JO18|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33868) - || 2000 JF29|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33869) - || 2000 JK32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33870) - || 2000 JP32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33871) - || 2000 JK34|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33872) - || 2000 JX39|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33873) - || 2000 JS52|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33874) - || 2000 JF53|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33875) - || 2000 JY54|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33876) - || 2000 JJ57|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33877) - || 2000 JR57|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33878) - || 2000 JW61|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33879) - || 2000 JG62|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33880) - || 2000 JD65|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33881) - || 2000 JK66|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33882) - || 2000 JM74|| 4 mei 2000 || LONEOS
|-
| (33883) - || 2000 KD4 || 27 mei 2000 || J. Broughton
|-
| (33884) - || 2000 KX9 || 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33885) - || 2000 KF16|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33886) - || 2000 KU18|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33887) - || 2000 KF19|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33888) - || 2000 KG21|| 29 mei 2000 || LONEOS
|-
| (33889) - || 2000 KZ22|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33890) - || 2000 KQ24|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33891) - || 2000 KS24|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33892) - || 2000 KP25|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33893) - || 2000 KB26|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33894) - || 2000 KM30|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33895) - || 2000 KM31|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33896) - || 2000 KL40|| 30 mei 2000 || LONEOS
|-
| (33897) - || 2000 KU41|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33898) - || 2000 KQ53|| 29 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33899) - || 2000 KE55|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (33900) - || 2000 KS55|| 27 mei 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten